Weikert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Weikert (* 1989), deutscher Handballspieler
 Angelika Weikert (* 1954), deutsche Politikerin (SPD)
 Georg Weikert (1743–1799), österreichischer Porträtmaler des Spätbarock
 Hannes Weikert (1918–1980), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Josef Weikert (1837–1907), Kirchenmusiker und Komponist böhmischer Herkunft
 Manfred Weikert (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Margarethe Weikert (* 1914), österreichische Skirennläuferin
 Martin Weikert (1914–1997), stellvertretender Minister für Staatssicherheit der DDR
 Ralf Weikert (* 1940), österreichischer Dirigent
 Thomas Weikert (* 1961), deutscher Tischtennisspieler und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Weickert
 Weikart
 Weigert